Schule des Aristoteles steht für:

 Die Schule des Aristoteles, Buchreihe zur griechischen Philosophie von Fritz Wehrli
 Peripatos  (griechisch für „Wandelhalle“), Ort der philosophischen Schule des Aristoteles

Siehe auch:
 Aristotelismus